

Nome proprio 
 Anders – nome proprio di persona scandinavo corrispondente all'italiano Andrea.

Cognome 
 Carl Anders (1893-1972) – Generalmajor tedesco durante la seconda guerra mondiale.
 Hendrik Anders (1657-1714) – compositore barocco tedesco naturalizzato olandese.
 Irena Anders, pseudonimo di Iryna Jarosiewicz (1920-2010) – cantante e attrice polacca, moglie del generale Władysław Anders.
 Thomas Anders, pseudonimo di Bernd Weidung (1963–) – cantante, compositore e produttore discografico tedesco.
 Władysław Anders (1892-1970) – generale polacco durante la seconda guerra mondiale 
 William Anders (1933–) – ex astronauta e generale statunitense.
 Günther Anders – pseudonimo di Günther Stern (1902-1992), filosofo tedesco.

Altro 
 Cratere Anders – cratere sulla faccia nascosta della Luna dedicato a William Anders.
 WPB Anders – carro armato di tipo MBT, sviluppato in Polonia.